Аэропорт Сарагоса (араг. и )  — международный аэропорт Сарагосы. Аэропорт расположен в 16 км от Сарагосы, в 270 км от Барселоны, в 262 км от Мадрида. Помимо гражданской авиации, аэропорт используют испанские ВВС.  

Пассажирооборот аэропорта составил в 2012 году 551 тысячу человек. Аэропорт с городом связывает регулярный автобусный маршрут, поездка на такси к центру Сарагосы стоит около 20 евро. Аэропорт также предлагает услуги проката автомобилей. В марте 2008 года по случаю Экспо-2008 был открыт новый терминал. Современное здание может принять около одного миллиона пассажиров в год. В 2009 году аэропорт обслужил 528313 пассажира.

История 
Открытие аэропорта состоялось в сентябре 1947 года. Во время холодной войны аэропорт использовался ВВС США в качестве авиабазы. Строительство аэропорта началось в 1954 году с расширения и совершенствования существующей испанской базы ВВС. Работы вели военные США. В первую очередь увеличили длину взлётно-посадочной полосы с 3,024 м до 3632 м. До 1958 года строилась вторая взлётно-посадочная полоса длиной 3718 м и шириной 61 м. Аэропорт использовался НАСА на случай непредвиденных обстоятельств для места посадки для Шаттла.

Авиакомпании 
Планируется организация рейсов в Прагу, Тимишоару и Марракеш.

Пассажирские

Грузовые

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

 

Аэропорты Испании
Сарагоса